Змагання з бігу на 3000 метрів з перешкодами серед жінок на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2019 у Досі проходили 27 та 30 жовтня на стадіоні «Халіфа».

Напередодні змагань 

На початок змагань основні рекордні результати були такими:

Впродовж 2018—2019 кенійка Беатріс Чепкоеч перемогла у 15 з 17 стартів, встановила світовий рекорд у стипль-чезі, виграла два Діамантових трофеї, чемпіонат Африки та Континентальний кубок. Маючи в активі найкращий результат в сезоні, кенійка виправдано претендуала на найвищу сходику подіуму в Досі.

Результати

Забіги 

Умови кваліфікації до наступного раунду: перші троє з кожного забігу () та шестеро найшвидших за часом з тих, які посіли у забігах місця, починаючи з четвертого ().

Фінал 

У фінальному забігу кенійка підтвердила реноме світової лідерки стипль-чезу, виборовши чемпіонство.

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики 

Ж
Ж